

Personnalités 

 Guy Pérotin (1920-1940), marin français, Compagnon de la Libération ;
 Pérotin, surnommé le Grand (magister Perotinus magnus) (v.1160-v.1230), compositeur de musique ancienne, un des fondateurs de la musique polyphonique, a fait évoluer le chant grégorien ;
 Yves Pérotin (1922-1981), archiviste français.